Zonderling is een Nederlands dance-muziekduo bestaande uit Jaap de Vries en Martijn van Sonderen.

Geschiedenis 
Van Sonderen is afkomstig uit Groningen en maakt tot eind 2022 ook deel uit van Nederlandse drum-'n-bass- en neurofunk-groep Noisia. De Vries is afkomstig uit Drenthe.

In maart 2019 won Zonderling twee Buma Award: Nationaal en Internationaal. Beiden werden uitgereikt voor het nummer Crazy, dat samen met Lost Frequencies werd geproduceerd.

Discografie

Singles

Nederlands live-dj